La competizione della carabina piccola a squadre  di tiro a segno ai Giochi della VII Olimpiade si tenne il 2 agosto 1920 a Camp de Beverloo, Leopoldsburg.

Risultati
5 atleti per squadra, ha valore il punteggio ottenuto nella prova individuale

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Small Bore-Rifle, Standing, 50 metres, Team  su Sports-reference.com

Carabina 11